Ilche kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ilche (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Ilche (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar